Termenul „Duel” se poate referi la:

 Duelul, luptă dintre doi adversari, care poate avea loc cu pistolul sau cu spada (scrimă)
 Duelul american, o formă de suicid
 Duelul verbal, dintre politicieni

Vezi și
 „Un duel”, nuvelă de Anton Cehov
 William Duell (1923-2011), actor nord-american
 „Duelul”, nuvelă de Joseph Conrad 
 Duelul, film american regizat de Steven Spielberg
 Duelul, scenariu de film, după AP Cehov, de Lucian Pintilie
 Duelul (1981), film românesc regizat de Sergiu Nicolaescu